Centrum van Broca, het motorisch spraakcentrum
Centrum van Wernicke, het sensorisch spraakcentrum